Tian, peut faire référence à :
 Tian, une spécialité culinaire provençale ;
 Tian, une sorte de plat en terre dans lequel on fait cuire le tian ;
 TIAN, le traité sur l’interdiction des armes nucléaires ;
 Tiān (天), un caractère chinois ;
 En Chine, dans la croyance taoïste, 天 (tian), ce qui signifie ciel, est associé à la lumière ;
 Tian, un auteur franco-cambodgien de bandes dessinées, collaborateur à la revue Capsule Cosmique, et auteur de la série L'Année du lièvre ;
 Tian, un peintre contemporain français ;
 Dominique Tian, un homme politique français.